Jon Gaztañaga (Andoain, 28 de junho de 1991) é um futebolista profissional espanhol que atua como defensor.

Carreira 
Jon Gaztañaga começou a carreira na Real Sociedad.

Ligações externas 
Perfil na página oficial da Real Sociedad

Futebolistas da Espanha
Futebolistas da Real Sociedad de Fútbol
Futebolistas da Sociedad Deportiva Ponferradina
Futebolistas do Club Deportivo Numancia de Soria
Futebolistas do Club Gimnàstic de Tarragona